Гран-прі Китаю 2007 року — шістнадцятий етап чемпіонату світу 2007 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 5 по 7 жовтня на шанхайському автодромі (Шанхай, Китай).

Цікаві факти 
 Перемога Ряйкконена стала 200-ю для «Феррарі», а завдяки  третьому місцю Масси «Феррарі» здобула 600-й подіум.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Найшвидше коло: Феліпе Масса — 1:37.454

Кола лідирування: Кімі Ряйкконен — 31 (16-19, 29-32, 34-56); Льюїс Хемілтон — 24 (1-15, 20-28); Роберт Кубіца — 1 (33).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 
 http://www.formula1.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 http://www.of1.ru/

Гран-прі Китаю
Жовтень 2007
2007 у китайському спорті